Бьёрн Хе́нрик Лу́ндквист (; 2 марта 1982, Оре, Швеция) — шведский хоккейный вратарь. Брат-близнец хоккеиста Юэля Лундквиста.

Карьера 
На драфте НХЛ 2000 года был выбран в 7-м раунде под общим 205-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2005 по 2020 года. Лидирует среди всех вратарей не из Канады по количеству побед за карьеру в НХЛ. В 11 из 13 своих сезонов НХЛ Лундквист одерживал не менее 30 побед (первый в истории голкипер НХЛ, одержавший не менее 30 побед в своих первых семи сезонах).

29 сентября 2020 года «Нью-Йорк Рейнджерс» объявили о выкупе контракта Лундквиста. 9 октября Лундквист подписал однолетний контракт на $1,5 млн. с «Вашингтон Кэпиталз», но уже 17 декабря объявил, что не сыграет в сезоне 2020/21 из-за проблем с сердцем. 20 августа 2021 года объявил о завершении карьеры игрока. За заслуги перед клубом, цвета которого швед защищал в течение 15 лет «Нью-Йорк Рейнджерс» выведет из обращения 30-й номер.

Семья 
Летом 2011 года женился на Терезе Андерссон. 10 июля 2012 года в Нью-Йорке у пары родилась дочь Шарлиз, 20 марта 2015 года в Нью-Йорке родилась дочь Жюли.

Награды и достижения 
 Олимпийский чемпион (2006).
 Серебряный призёр Олимпийских игр (2014).
 Включён в символическую сборную олимпийского турнира (2014).
 Чемпион мира (2017).
 Серебряный призёр чемпионата мира (2003, 2004) .
 Включён в символическую сборную чемпионата мира (2004).
 Двукратный чемпион Швеции (2003, 2005), «Фрёлунда».
 Лучший игрок чемпионата Швеции (приз «Золотая шайба») (2005).
 Самый ценный игрок шведской элитной серии (приз «Золотой шлем») (2005).
 Лучший вратарь чемпионата Швеции (2003, 2004, 2005).
 Обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) (2012).
 Включён в первую символическую сборную звёзд НХЛ (2012).
 Включён во вторую символическую сборную звёзд НХЛ (2013).
 Включён в символическую сборную новичков НХЛ (2006).
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (2009, 2011, 2012, 2018).

Статистика 
 Последнее обновление: 1 октября 2020 года

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Статистика шведского хоккея

Хоккеисты Швеции
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Везина Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами